Festenberg bezeichnet
 Festenberg, deutscher Name der Stadt Twardogóra in Polen
 Burgstall Festenberg, ehemalige Burg in Auerbach, Bayern

Festenberg ist der Familienname folgender Personen:
 August von Festenberg-Packisch (1849–1908), preußischer Generalleutnant
 Gustav von Festenberg (1892–1968), österreichischer Romancier, Essayist und Lyriker
 Nikolaus von Festenberg, deutscher Journalist

Siehe auch:
 Festberg
 Vestenberg
 Festenburg (Begriffsklärung)